Григорий Кулик: Кулик, Григорий Иванович (1890—1950) — советский военачальник.
 Кулик, Григорий Карпович (1912—1988) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кулик, Григорий Павлович (род. 1959) — начальник УМВД России по Курской области.